Renyi oder Rényi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Rényi (1921–1970), ungarischer Mathematiker
 Tibor Rényi (* 1973), ungarischer Maler
 Tom Renyi (* 1987), US-amerikanischer Bankier und Geschäftsmann

Siehe auch:
 Reni